Wahlkreis Riesa-Großenhain steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen:

* Wahlkreis Riesa-Großenhain 1
 Wahlkreis Riesa-Großenhain 2

Siehe auch:
 Wahlkreis Großenhain – Riesa II